Tolmerus atricapillus  — вид двукрылых насекомых из подсемейства Asilinae семейства .

Распространение 
Водится в лесной и лесостепной зоне Палеарктики.

Описание 
Ктырь длиной 9,4-18,4 мм. Бёдра чёрные. Голени постдорсально и у оснований и первые членики лапок рыжие. Восьмой стернит брюшка самца с раздвинутым выростом.

Экология 
Tolmerus atricapillus — эврибионт.

Примечания 

Ктыри
Животные, описанные в 1814 году
Насекомые Европы
Насекомые Азии